Хайнд — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Хайнд, Джон Рассел (1823—1895) — английский астроном.
 Хайнд, Крисси (род. 1951) — американская певица и композитор.
 Хайнд, Чарлз (1832—1915) — американский промышленник, предприниматель, капитан речного судна.

Другое 
 Хайнд — крупный ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Хайндс